Алворада је један од четири града у Бразилу:

 Алворада (Рио Гранде до Сул) — град у савезној држави Рио Гранде до Сул;
 Алворада (Токантинс) — град у савезној држави Токантинс;
 Алворада до Сул — град у савезној држави Парана;
 Алворада до Норти — град у савезној држави Гојас.